Clytra valeriana  — вид  из подсемейства . Встречается на Балканском полуострове, в Малой Азии, на Кавказе, В Крыме, Центральной Азии. Также обнаружен на о. Сицилии.

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Клитрины
Животные, описанные в 1832 году